Germania
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Monaco di Baviera
 Italia
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Barletta
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Bitonto
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Brescia
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Milano
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Padova
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Roma
 Chiesa di San Gaetano – chiesa di Treviso

 Chiesa di Nostra Signora della Neve e San Gaetano – chiesa di Vobbia
 Chiesa di San Gaetano di Thiene – chiesa di Siena
 Chiesa di San Gaetano di Thiene – chiesa di Taranto
 Chiesa di San Gaetano di Thiene – chiesa di Vicenza
 Chiesa di San Gaetano alle Grotte – chiesa di Catania
 Chiesa di San Gaetano alla Marina – chiesa di Catania
 Chiesa di San Michele e Gaetano – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano – chiesa di Genova-Sampierdarena

 Oratorio di San Gaetano da Thiene – chiesa di Ariano nel Polesine